En turc, le mot göksu signifie « eau bleue » (de gök bleu et su eau). Il entre dans de multiples toponymes en Turquie. Il a d'autres noms très utilisés :  (« eau blanche ») et  (« eau noire »).
 Le fleuve Göksu qui se jette dans la Mer Méditerranée aux environs de Silifke ancien Saleph ou Calycadnus.
 Le fleuve côtier Göksu dans la partie asiatique de la ville d'Istanbul barré par le barrage d'Elmalı II.
 Le fleuve Seyhan est formé de deux branches dont la plus orientale est appelée Göksu et la plus occidentale est la rivière est appelée Zamantı Irmağı. 
 La rivière Göksu affluent de l'Euphrate sur sa rive droite dans la province d'Adıyaman
 La rivière Göksu Çayı affluent du Tigre sur sa rive droite entre Diyarbakır et Bismil.
Le barrage de la Göksu qui coupe cette rivière

Nom proche 
 Göksun chef-lieu de district de la province de Kahramanmaraş 
 La rivière de Göksun (Göksun Çayı) branche occidentale du cours supérieur du fleuve Ceyhan qui arrose la ville de Göksun